Blieschendorf ist der Name folgender Ortsteile:
Ortsteil von Upahl
Ortsteil von Fehmarn